Stronie (gromada w powiecie limanowskim)
 Stronie (gromada w powiecie wadowickim)

także:

 Stronie Śląskie (gromada) (powiat bystrzycki)